A KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása), a közlekedési szabályok gyűjteménye
 Kresz, családnév